Margaret Court ha battuto in finale Maria Bueno che si è ritirata sul 5-7 6-4 5-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1965